Евге́ний Степа́нов:
 
 Степанов, Евгений Викторович (род. 1964) — российский издатель, редактор, писатель.
 Степанов, Евгений Николаевич (1911—1996) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 
 Степанов, Евгений Сергеевич (род. 1932) — советский инженер, доктор технических наук, профессор.
 Степанов, Евгений Фёдорович (1923—2012) — строитель, лауреат Государственной премии СССР. Примечания